James McDougall ist der Name folgender Personen:

* James McDougall (1904–1984), schottischer Fußballspieler, siehe Jimmy McDougall 
 James McDougall (Ruderer), US-amerikanischer Ruderer
 James McDougall (Entdecker), Assistent von Simon Fraser (Entdecker)
 James A. McDougall (1817–1867), US-amerikanischer Jurist und Politiker